mecklenburgisch steht für:
 Mecklenburgisch, eine ostniederdeutsche Mundart
 die norddeutsche Region Mecklenburg betreffend
 das ehemalige Land Mecklenburg betreffend
 Mecklenburgische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Mecklenburgs